Дебеляк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дебеляк, Алеш (1961—2016) — словенский поэт, переводчик, эссеист, социолог.
 Дебеляк, Степан (1908—1968) — югославский хорватский общественно-политический деятель, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.